Râul Valea Bătrâna se poate referi la:

Diverse râuri din varii bazine hidrografice 
 Valea Bătrâna - afluent al Râului Târgului 
 Valea Bătrâna - afluent al Tarcăului 
 Valea Bătrâna - afluent al Buzăului numit și Valea Boului sau Valea Mare

Localități 
 Bătrâna, Hunedoara 
 Bătrâni, Prahova 
 Bătrânești, Botoșani

Monument al naturii 
 Izvorul Bătrâna sau Ponorul Izei (monument al naturii), arie protejată de interes național

Diverse râuri 
 Râul Bătrâna (dezambiguizare)
 Râul Valea Bătrâna (dezambiguizare)
 Râul Bătrânu
 Râul Dealul Bătrân
 Râul Puțul Bătrân
 Râul Izvorul Bătrânei
 Râul Stânei Bătrâne

Altele 
 Bătrâni (dezambiguizare)

Vezi și 
 Râul Bătrâna (dezambiguizare)
 Bătrâni (dezambiguizare)

 
 
Dezambiguizare râuri
Nume proprii
Toponime românești